

Codici 
 bar – codice ISO 639-3 della lingua bavarese
 BAR – codice ISO 3166-2:AZ di Bärdä (Azerbaigian)
 BAR – codice identificativo del VOR/DME di Bari, radioassistenza per la navigazione aerea

Astronomia 
 Cratere Bar – cratere meteoritico di Marte

Geografia 

 Bar – affluente della Mosa
 Bar – comune della Corrèze (Francia)
 Bar-le-Duc – comune della Mosa (Francia)
 Bar-lès-Buzancy – comune delle Ardenne (Francia)
 Bar-sur-Aube – comune della Champagne-Ardenne (Francia)
 Bar-sur-Seine – comune dell'Aube (Francia)
 Ducato di Bar

 Bar Cenisio – frazione di Venaus, nella città metropolitana di Torino (Italia)

 Bar (it. Antivari) – comune e porto del Montenegro

 Bar – città dell'Oblast di Vinnycja (Ucraina)

 Bár – comune dell'Ungheria

Informatica 
 Bar – variabile metasintattica

Persone 
 Alon Bar (1966) – produttrice di film israelo-americana
 Amos Bar (1931-2011) – scrittore, editore e insegnante istraeliano
 Carl Ludwig von Bar (1836-1913) – avvocato e giurista tedesco
 Constant Bar (1817-1878) – entomologo francese
 Ellen Bar – ballerina statunitense
 François Nicolas de Bar, italianizzato in Nicolò Lorense (1632-1695) – pittore francese
 Haim Bar (1954) – giocatore di football israeliano
 Israel Bar (1912-1966)
 Jacques Bar (1912-2009) – produttore di film francese
 Moshe Bar (imprenditore) (1971) – imprenditore e investitore israeliano
 Moshe Bar (neuroscienziato) – neuroscienziato
 Noma Bar (1973) – designer israeliano
 Pierre de Bar (XII secolo–1252) – un cardinale francese
 Sergiu Bar (1980) – giocatore di football rumeno
 Shirley Temple Bar – drag queen irlandese
 Shlomo Bar (1943) – musicista, compositore e attivista sociale israeliano
 Shraga Bar (1948) – ex calciatore israeliano, di ruolo difensore
 Walter Bar (1938) 
 Zvi Bar (1935) – politico israeliano

Altro 
 Bar – locale dove si servono caffè e bevande
 Bar – mobile, banco per bar
 bar – unità di misura della pressione
 Confederazione di Bar – accordo tra i nobili polacchi per difendere l'indipendenza della Confederazione polacco-lituana
 Bar – termine giuridico
 Bar – prefisso patronimico in aramaico
 British American Racing – scuderia di Formula 1
 Browning Automatic Rifle – mitragliatrice leggera
 Bar – opera teatrale di Spiro Scimone del 1997

Pagine correlate 
 Bär
 Baar

Altri progetti